Суперлига 2019/2020 () — 91-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Тигре», «Сан-Мартин» из Сан-Хуана, «Бельграно» и «Сан-Мартин» из Тукумана. Их заменили «Арсенал» (победитель Примеры B Насьональ 2018/19) и «Сентраль Кордова» из Сантьяго-дель-Эстеро, занявшая 6-е место в Примере B Насьональ и победившая в плей-офф за выход в Суперлигу.

Это был третий и последний турнир, организованный Суперлигой Аргентины, прекратившей существование в середине 2020 года. Согласно изначальному регламенту, после завершения чемпионата сезон 2019/20 в Суперлиге должен был продолжиться за счёт проведения Кубка Суперлиги, и он даже успел стартовать несколькими матчами в марте. Однако из-за пандемии COVID-19 вся футбольная активность в стране и мире прекратилась.

Очки, набранные в Кубке Суперлиги, должны были пойти в сводную таблицу сезона, по которой определялось представительство от Аргентины в международных турнирах, а также в таблицу вылета. Однако вылет был отменён, часть участников международных турниров на 2021 год определилась только по итогам чемпионата Суперлиги. Уже после прекращения существования Суперлиги Ассоциация футбола Аргентины учредила Профессиональную лигу, взявшую на себя обязанность проводить внутренние соревнования, а также был учреждён Кубок профессиональной лиги (преемник Кубка Суперлиги), проведённый в конце 2020 — начале 2021 года. Формально именно этот турнир завершил длительный сезон 2019/20, фактически же Кубок профессиональной лиги 2020/21 (официально — Кубок Диего Марадоны) стал самостоятельным турниром по добору представителей от Аргентины в международных кубках, к тому же проведённый другим организатором.

Последним чемпионом Суперлиги стала «Бока Хуниорс», ставшей 28-кратным чемпионом Аргентины.

Команды

Турнирная таблица

Квалификация в международные турниры 
В таблице учтены результаты чемпионата Суперлиги и неподного 1 тура Кубка Суперлиги. Один несыгранный матч не повлиял бы на распределение мест в международных турнирах.

1«Бока Хуниорс» получила место в Кубке Либертадорес 2021 благодаря победе в чемпионате Суперлиги 2019/20, а затем она же выиграла и Кубок Диего Марадоны 2020/21, поэтому место в КЛ-2021 получила следующая команда в турнирной таблице чемпионата.

2«Дефенса и Хустисия» получила место в Кубке Либертадорес 2021 благодаря победе в Южноамериканском кубке 2020.

Таблица вылета

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика чемпионата на soccerway.com
 Регламент чемпионата на сайте afa.org.ar

2019/2020
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2019 году
Спорт в Аргентине в 2020 году